Skapelse eller skapelsen kan avse:

Skapelseberättelse – historiska/religiösa berättelser om hur skapelsen/universum kan ha kommit till
Skapelsen (broderi) – medeltida bildväv förvarad i katedralen i Girona
Skapelsen (Haydn) – ett oratorium i tre delar för solister, kör och orkester med musik av Joseph Haydn
Skapelsen (kvinnlig musikhistoria) – en svensk webbplats för kvinnlig musikhistoria i samverkan med SKAP

Se även
Big Bang – den mest naturvetenskapligt vedertagna kosmologiska teorin om universums tidiga utveckling
Evolution – den process varigenom levande organismers egenskaper kan förändras från en form till en annan mellan successiva generationer
Kreationism – uppfattningen att världen och allt levande helt eller delvis har kommit till genom gudomligt ingripande eller på övernaturlig väg